Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2000 () проходил с 18 по 26 марта 2000 в городе Гайзинг (Германия) одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (10-й раз в своей истории и 3-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную Швейцарии. Бронзовые медали завоевала сборная Германии, победившая в матче за 3-е место сборную Дании.

В женском турнире чемпионами стала (2-й раз в своей истории) сборная Швеции, победившая в финале сборную Канады. Бронзовые медали завоевала сборная США, победившая в матче за 3-е место сборную Швейцарии.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф 
{{4TeamBracket-with 3rd
| RD1= Полуфиналы
| RD2= Финал
| RD1-seed1=1
| RD1-team1=| RD1-score1=7
| RD1-seed2=4
| RD1-team2=
| RD1-score2= 2
| RD1-seed3=2
| RD1-team3= 
| RD1-score3= 4
| RD1-seed4=3
| RD1-team4= | RD1-score4=10| RD2-seed1=1
| RD2-team1=
| RD2-score1=4
| RD2-seed2=3
| RD2-team2=| RD2-score2=8| RD3=Матч за 3-е место
| RD3-seed1=2
| RD3-team1=
| RD3-score1= 3
| RD3-seed2=4
| RD3-team2=
| RD3-score2= '9 
}}

 Итоговая классификация 

 Женщины 

 Команды 

 Групповой этап Турнирная таблица после завершения группового этапа''

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.
  Проходят в тай-брейк за 8-е место.

Тай-брейки 
За 4-е место:

За 8-е место

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF
 Результаты и статистика (женский турнир) | WCF

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Германии в 2000 году
Международные соревнования по кёрлингу в Германии
Международные спортивные соревнования в Альтенберге